Сергей Алейников: Алейников, Сергей Афанасьевич (род. 1957) — депутат ВС Республики Казахстан.
 Алейников, Сергей Евгеньевич (род. 1961) — советский и белорусский футболист и тренер.
 Алейников, Сергей Петрович (1909—1983) — Герой Советского Союза.